Фёдор Надеждин:
 Надеждин, Фёдор Алексеевич (1917—1943) — старший лейтенант, Герой Советского Союза.
 Надеждин, Федор Иванович (в монашестве Феофил; ?—1865) — епископ Русской православной церкви, епископ Самарский и Ставропольский.
 Надеждин, Фёдор Михайлович (1813—1876) — русский писатель и протоиерей первой половины XIX века.